Le qualificazioni del singolare maschile del Rogers Cup 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Rogers Cup  2010 prevedevano 28 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Andrej Golubev (primo turno)
 Lu Yen-Hsun (Qualificato)
 Denis Istomin (Qualificato)
 Jarkko Nieminen (Qualificato)
 Marco Chiudinelli (primo turno)
 Florent Serra (primo turno)
 Arnaud Clément (primo turno)

 Illja Marčenko (Qualificato)
 Michael Russell (Qualificato)
 Kevin Anderson (Qualificato)
 Marius Copil (primo turno)
 Fabio Fognini (Qualificato)
 Paul-Henri Mathieu (ultimo turno)
 Somdev Devvarman (ultimo turno)

Qualificati 

 Kevin Anderson
 Lu Yen-Hsun
 Denis Istomin
 Jarkko Nieminen

 Illja Marčenko
 Michael Russell
 Fabio Fognini

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Rogers Cup 2010
ATP World Tour 2010